Un’altra direzione — десятый студийный альбом итальянского певца и автора песен Нека, выпущенный 30 января 2009 года. Для испанского музыкального рынка было выпущено испаноязычное издание альбома под названием Nuevas direcciones, релиз которого состоялся в марте 2009 года.

Un’altra direzione получил платиновую сертификацию от Итальянской федерации звукозаписывающей индустрии (FIMI), а продажи альбома в Италии превысили 60 000 копий.

Список композиций

Un’altra direzione

Nuevas direcciones

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы Нека
Альбомы Италии
Альбомы на испанском языке